Lys har flere betydninger:
 Lys – den del af det elektromagnetiske spektrum, som er synligt
 Lys (nuance) – modsætning til mørk
 Lys (flod) – en fransk og belgisk flod
 LYS (skibsterminologi) – en form for handikapsystem inden for sejlsport
 Levende lys – stang af stearin, paraffin, talg (tællelys) o.a. forsynet med væge, der antændes til oplysning af rum.
 Leie – flod som på fransk hedder Lys
 Lys (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1987 instrueret af Jens Jørgen Thorsen
 Lys - fiktiv by i fantasyserien A Song of Ice and Fire af George R.R. Martin

Se også
 Glødelampe
 Lysbue
 Lysdiode
 Lysstofrør
 Oplysning
 Oplysningstiden
 Undervisning